La saison 2021-2022 est la treizième saison de la MHL, le championnat de hockey sur glace des équipes juniors de la KHL.

Saison régulière

Conférence Ouest

Conférence Est

Coupe Kharlamov

Références

Article connexe 
Saison 2021-2022 de la KHL

MHL
Saison de la MHL